El término Krasnogvardéiskoye puede tener los siguiente significados:

 Krasnogvardéiskoye (Adiguesia), localidad de la República de Adiguesia, en Rusia.
 Krasnogvardéiskoye (Bélgorod), antiguo nombre (hasta 2007) de la ciudad de Biriuch, en el óblast de Bélgorod, en Rusia.
 Krasnogvardéiskoye (Stávropol), localidad del krai de Stávropol, en Rusia.
 Krasnogvardéiskoye (Crimea), localidad de la República Autónoma de Crimea, en Ucrania.